21. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się we Francji w 2023 roku. Obecnie dziesięć państw potwierdziło zainteresowanie udziałem w tej edycji konkursu.

Lokalizacja 
W przeciwieństwie do Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym wygrywający nadawca publiczny ma pierwszeństwo do organizacji konkursu w kolejnym roku, telewizja triumfująca w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci nie otrzymuje automatycznie prawa do organizacji następnego konkursu, mimo to od 2019 corocznie kraj zwycięzcy poprzedniego konkursu staje się organizatorem. Podczas konferencji prasowej zwycięzcy, francuska szefowa delegacji Alexandra Redde-Amiel potwierdziła, że konkurs odbędzie się we Francji.

Przebieg konkursu

Zmiany w czasie emisji
EBU poinformowała, że grupa sterująca konkursem pochyliła się nad tematem zmiany czasu emisji w konkursie. Możliwe, że przesunięty zostanie czas emisji konkursu z niedzieli na sobotę oraz godzina odbywania się konkursu zostanie zmieniona. Wczesna godzina konkursu została wprowadzona w 2016 roku na prośbę nadawców z Armenii i Gruzji, którzy nie chcieli, żeby konkurs zaczynał się w tych krajach zbyt późno. Być może zmiany w czasie emisji skłonią wielu nadawców, w tym m.in. ze Słowenii (który zrezygnował głównie z powodu czasu transmisji konkursu) do powrotu.

Kraje uczestniczące

Pozostałe kraje 

Aby kraj kwalifikował się do potencjalnego udziału w Konkusie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, musi być aktywnym członkiem Europejskiej Unii Nadawców. Nie wiadomo, czy Europejska Unia Nadawców wydaje zaproszenia do udziału wszystkim 54 aktywnym członkom, tak jak ma to miejsce w kwestii Konkursu Piosenki Eurowizji.

Aktywni członkowie EBU 

  – 14 grudnia 2022 roku bułgarski nadawca Byłgarska nacionałna telewizija (BNT) poinformował za pośrednictwem Twittera, że nie ma w planach brać udziału w konkursie w 2023.
  – 12 grudnia 2022 szef czeskiej delegacji na Konkurs Piosenki Eurowizji Ahmad Halloun zapytany po konkursie w 2022 dlaczego Czechy nie wzięły udziału w zeszłym roku odpowiedział za pośrednictwem relacji na Instagramie, że nadawca woli skupić się na dorosłej konkursie Eurowizji, przez co szanse na debiut są niskie.
  – 12 grudnia 2022 kierownik działu dziecięcego nadawcy DR Marlene Boel stwierdziła, że nic nie wskazuje na to by Dania wróciła do udziału w konkursie w 2023 roku ponieważ stacja „nie posiada zainteresowania komercyjnym programem dla dzieci”.
  – 10 października 2022 szef islandzkiej delegacji Rúnar Freyr potwierdził zainteresowanie nadawcy RÚV udziałem w konkursie, lecz nadal musi rozważyć swój debiut.
  – 3 grudnia 2022 szef norweskiej delegacji Stig Karlsen potwierdził, że Norwegia nie weźmie udziału w konkursie w najbliższej przyszłości, jest to spowodowane sytuacją finansową nadawcy oraz obecnym formatem konkursu który jak określił Karlsen jest „zbyt surowy” dla dzieci. Jednak 13 grudnia NRK poinformowało, że nie weźmie udziału w 2023 z powodu braku kolejnej edycji MGPjr. W 2024 nadawca ponownie rozważy swój udział.
  – przez to, że Wielka Brytania zapowiedziała swoje dalsze uczestnictwo w konkursie, uniemożliwia to udział Walii w przyszłości, gdyż jest ona częścią tego państwa, a BBC ma w takim przypadku pierwszeństwo.

Poniższe państwa brały udział w poprzedniej edycji, ale nie zabrały głosu co do udziału w 2023:

Stowarzyszeni członkowie EBU 

  – aby nadawca publiczny Khabar mógł wziąć udział w konkursie, musi otrzymać zaproszenie od EBU i nadawcy organizującego konkurs.

Członkowie spoza EBU 

  – 1 lipca 2021 białoruski nadawca Biełteleradyjokampanija (BTRC) został wykluczony z Europejskiej Unii Nadawców na okres trzech lat, co powoduje, że BTRC będzie mogła wziąć udział najwcześniej w 2024, chyba że EBU zdecyduje się na wcześniejsze przywrócenie członkostwa.
  Rosja – 26 lutego 2022, dzień po wykluczeniu kraju z udziału w konkursie w 2022 w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę, poinformowano o wyjściu z EBU wszystkich trzech stacji pochodzących z Rosji (Pierwyj kanał, RTR i Radio Dom Ostankino), co uniemożliwia udział Rosji w konkursie dopóki stacje dołączą do EBU ponownie.

Zobacz też 

 Konkurs Piosenki Eurowizji 2023
 Chór Roku Eurowizji 2023

Przypisy 

Przyszłe wydarzenia
Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci
2023 w muzyce